Sloupno ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Sloupno, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod; siehe Sloupno u Chotěboře
Sloupno, Gemeinde im Okres Hradec Králové; siehe Sloupno nad Cidlinou